En Pologne, Grójec Wielki peut désigner :

 Grójec Wielki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Grójec Wielki, un village de la voïvodie de Łódź.